Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 20 лет) в Дивизионе «В»  проходил в македонском Охриде. Сборная Швеции и Португалии, победитель и финалист турнира, получили право выступить в следующем году в Дивизионе «А» Чемпионата Европы.

Результаты

Группа A

Группа В

Группа С (за 9 — 11-е места)

Игры Плей-офф

Игры за 5-8-е места

ФИНАЛ

Итоговое положение 
 1.  Швеция — попадание в «Дивизион А»
 2.  Португалия — попадание в «Дивизион А»
 3.  Греция
 4.  Чехия
 5.  Израиль
 6.  Венгрия
 7.  Бельгия
 8.  Болгария
 9.  Австрия
 10.  Эстония
 11.  Македония

Ссылки 
Официальный сайт ФИБА-Европа

2011
2011 год в баскетболе